talp, testrész
 Talp, falu Romániában, Bihar megyében